BDD:
 BDD () — методология разработки программного обеспечения.
 Бинарная диаграмма решений () — бинарная диаграмма решений, форма представления булевой функции в виде направленного ациклического графа.
 BDD () — цифровые данные в двоичном коде.
 BDD ( — двоично-десятичный декодер.
 BDD — код ИАТА аэропорта Баду.

 Дисморфия () — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела.

Примечания